AIH est un sigle, qui peut signifier :
 Architecture in Helsinki, un groupe de pop australien ;
 Académie internationale d'héraldique ;
 AutoImmune hepatitis (en français, hépatite auto-immune) ;
 American Institute of Hydrology ;
 Australian Institute of Horticulture ;
 Alliance internationale d'habitants ;
 analyseurs industriels d’humidité ;
 agents infectieux, hygiène, aspects généraux.